USA-337 ist ein militärischer Technologieerprobungssatellit, welcher von der United States Space Force betrieben wird.

Der Satellit wurde vom Air Force Research Laboratory für die US Space Force gebaut. Er ist mit zwei anderen Satelliten Teil der USSF-12-Satellitenmission. Der Start erfolgte am 1. Juni 2022 auf einer Atlas-V-Trägerrakete von der Cape Canaveral Space Force Station direkt in eine geosynchrone Umlaufbahn. Bis zum Aussetzen in seinem Zielorbit war er an einem Satellitendispenser, dem USSF-12 Ring, montiert. Aufgabe und technische Spezifikationen sind geheim, jedoch wird das Gewicht auf etwa 100 kg geschätzt. Es ist möglich, dass der Satellit auf Basis des ESPASat-Satellitenbusses gebaut wurde. USA-337 befindet sich weiterhin in seiner Umlaufbahn, jedoch ist über die Aktivität des Satelliten nichts bekannt.

Einzelnachweise 

Militärischer Satellit
Militärische Raumfahrt der Vereinigten Staaten
Raumfahrtmission 2022